William Workman ist der Name folgender Personen:

* William Workman (Politiker) (1807–1878), kanadischer Politiker und Unternehmer
 William H. Workman (William Henry Workman; 1839–1918), US-amerikanischer Politiker
 William Hunter Workman (1847–1937), US-amerikanischer Bergsteiger, Entdeckungsreisender und Autor

Siehe auch:
 Will Workman (* 1979), amerikanisch-britischer Schauspieler